Отсек:
 Отсек — чурбан, отрубок, обрубок, отсечённая часть.
 Отсек — помещение или пространство, обычно внутри корабля, судна, ограниченное стенками или перегородками:
 Судовой отсек
 Технический отсек
 Грузовой отсек
 и так далее.
 «Отсек» — советское самоходное артиллерийское орудие.